

Patronymes 
Maïorov (masculin ; ) ou Maïorova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Maïorov (1957), coureur du combiné nordique russe.
 Boris Maïorov (1938), joueur de hockey sur glace russe.
 Ievgueni Maïorov (1938-1997), joueur de hockey sur glace russe.
 Maksim Maïorov (1989), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe